ЗРМ

 Завод редких металлов
 Звеноразборочная машина